kruszyna – rodzaj krzewów z rodziny szakłakowatych

 W Polsce
 Kruszyna – część wsi Przechód w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Kruszyna – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Kruszyna – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów
 Kruszyna – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Kruszyna – osada w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Kruszyna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
 Kruszyna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Kruszyna – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz
 Kruszyna – przysiółek wsi Goliszowiec w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaklików
 Kruszyna – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Kruszyna – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica
 Kruszyna – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna
 Kruszyna – część wsi Hucisko w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Kruszyna – część wsi Barłogi w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew
 Kruszyna – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto
 Kruszyna – gromada w powiecie radomszczańskim
 Kruszyna – gromada w powiecie słupskim
 Kruszyna – przystanek kolejowy w Kruszynie

 Inne
 Kruszyna – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Widzibór
 Kruszyna – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Piaski

Zobacz też 

 Kruszyn, Kruszyn Krajeński, Kruszynek-Kolonia, Kruszyniany, Kruszyniec, Kruszynki